Ионические острова может означать:

 Ионические острова — группа островов в Греции.
 Ионические острова (периферия) — периферия в Греции.